Augner ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Maria Augner (1862–1938), Schweizer Benediktinermönch, Abt der Abtei Muri-Gries
 Jens Augner (* 1971), deutscher Politiker (GRÜNE)